Грей (; МФА ; ; иногда передается как Грэй) — шотландская и английская фамилия, единица измерения дозы поглощенного излучения (Гр, Gy), а также топоним.

А 
 Грей, Аделайн (род. 1991) — американская спортсменка-борец вольного стиля, трёхкратная чемпионка мира (2012, 2014, 2015).
 Грей, Аласдер (1934—2019) — шотландский художник и писатель.
 Грей, Алекс (род. 1996) — американская порноактриса.
 Грей, Александр (1882—1968) — шотландский экономист, поэт и переводчик.
 Грей, Александра Элиша (род. 1991) — американская актриса и музыкант.
 Грей, Алиша (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Грей, Альберт (1851—1917) — 4-й граф Грей — девятый генерал-губернатор Канады с 1904 по 1911.
 Грей, Альфред М. (род. 1928) — американский генерал, 29-й комендант корпуса морской пехоты.
 Грей, Андре (род. 1991) — английский футболист.

Б 
 Грей, Брайан (род. 1968) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В 
 Грей, Винсент (род. 1942) — американский политик.
 Грей, Вирджиния (1917—2004) — американская актриса.

Г 
 Грэй, Гарри (настоящее имя — Ге́ршель Го́лдберг; 1901—1980) — американский писатель.
 Грэй, Гарри Баркус (род. 1935) — американский учёный-химик. Профессор Калтеха, член НАН США (1971).
 Грей, Генри — английский анатом и хирург.
 Грей, Генри, 1-й герцог Саффолк
 Грей, Генри Перси (1869—1952) — американский художник.
 Грей, Гордон (1909—1982) — американский политик.
 Грей, Гордон Джозеф (1910—1993) — шотландский кардинал.

Д 
 Грей, Демарай (род. 1996) — английский футболист ямайского происхождения.
 Грей, Дениз (1896—1996) — французская актриса кино и театра.
 Грей, Джастин (род. 1984) — американский баскетболист.
  (1891—1975) — британский зоолог.
 Грэй, Джеймс — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Грей, Джейн (1537—1554) — королева Англии.
 Грей, Дженнифер (род. 1960) — американская киноактриса.
 Грей, Джеффри (1959—2016) — австралийский военный историк.
 Грей, Джим (род. 1944) — американский учёный в области информатики.
 Грей, Джимми Ли (1949—1983) — американский убийца, казнённый за убийство трёхлетней девочки.
 Грей, Джозеф (1919—1999) — католический епископ, ординарий епархии Шрусбери.
 
 
 Грей, Джордж (1812—1898) — британский колониальный деятель, исследователь Австралии и премьер-министр Новой-Зеландии.
 Джордж Грей, 2-й граф Кент (1454—1505) — английский аристократ.
 Грей, Джордж (лыжник) — канадский лыжник, участник двух Олимпийских игр.
 Грей, Джордж Роберт (1808—1872) — британский зоолог. Сын Сэмюэла Фредерика Грея, младший брат Джона Эдуарда Грея.
 Грей, Джордж Уильям (1926—2013) — британский химик-материаловед.
 Грей, Джоэл (род. 1932) — американский актёр театра и кино, певец и танцор, обладатель премии «Оскар».
 Грэй, Дэвид — английский снукерист.
 Грей, Дарвин — (род. 1996) — британская модель.

З 
 Грей, Зейн (1872—1939) — американский писатель, автор приключенческих романов-вестернов.
 Грей, Зена (род. 1988) — американская актриса.

К 
 Грей, Камила (настоящее имя Камила Кристинна Гутьеррес, род. 1979) — американская певица, музыкант.
 Грей, Камилла (1936—1971) — британский искусствовед.
 Грей, Катерина (1540—1568) — средняя сестра «Девятидневной королевы» Джейн Грей и Марии Грей.
 Грей, Катриона (род. 1994) — филиппино-австралийская модель.
 Грей, Кейша (род. 1994) — американская порноактриса.
 Грей, Клив (1918—2004) — американский художник.
 Грей, Колин Фолкленд (1914—1995) — новозеландский лётчик-ас, участник Второй мировой войны.

Л 
 Грей, Линда (род. 1940) — американская актриса.
 Грей, Лита (1908—1995) — американская актриса, вторая жена Чарли Чаплина.
 Грей, Логан (род. 1986) — шотландский кёрлингист.
 Грэй, Лорен (род. 1991) — шотландская кёрлингистка.
 Грей, Луис Патрик (1916—2005) — американский политический деятель. Исполняющий обязанности Директора ФБР.
 Грэй, Льюис Харольд (1905—1965) — английский физик, один из родоначальников радиобиологии.

М 
 
 Грей, Мария (1545—1578) — младшая сестра леди Джейн Грей, известной как «королева на девять дней», и Катерины Грей.
 Грей, Марк (род. 1973) — английский снукерист и пулист.
 Грей, Мартин (1922—2016) — французский писатель, переживший Холокост в Польше.
 Грэй, Маккензи (род. 1957) — канадский актёр.
 Грей, Мэйси (род. 1967) — американская R&B и соул исполнительница, музыкальный продюсер и актриса.

Н 
 Грей, Нора (1882—1931) — шотландская портретистка, член группы «Глазго гёрлс».

О 
 ди Грей, Обри (род. 1963) — британский геронтолог.
 Грей, Ольга (1896—1973) — американская киноактриса.

П 
 Грей, Петер (1908—1981) — британский и американский нейроморфолог и преподаватель.
 Грей, Пол (1972—2010) — музыкант, басист группы Slipknot.
 Грей, Питер (1926—2012) — британский физико-химик.

Р 
 Грей, Ральф, барон Грей Нонтон (1910—1999) — британский государственный и колониальный деятель
 Грей, Реджинальд (1930—2013) — ирландский художник-портретист.
 Грей, Решанда (род. 1993) — американская баскетболистка.
 Грей, Ричард (1457—1483) — пасынок короля Эдуарда IV.
 Грей, Ричард (род. 1957) — американский геймдизайнер.
 Грей, Ричи (род. 1989) — шотландский профессиональный регбист, старший брат Джонни Грея.
 Грей, Роберт Хэмптон (1917—1945) — канадский морской лётчик, кавалер Креста Виктории.
 Грей, Робин (род. 1963) — шотландский, затем ирландский кёрлингист.
 Грей, Роки (род. 1974) — американский рок-музыкант, гитарист и барабанщик.

С 
 Грей, Сара (род. 1988) — новозеландская гребчиха.
 Грей, Саша (настоящее имя Марина Энн Хэнцис, род. 1988) — американская порноактриса, модель, певица, диджей, киноактриса, общественный деятель.
 Грей, Сергей (род. 1988) — российский клипмейкер, режиссёр и продюсер.
 Грей, Сесил (1895—1951) — британский музыковед, критик и композитор.
 Грей, Сид (род. 1973) — тринидадский футболист.
 Грей, Скайлар (род. 1986) — американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, гитаристка и пианистка.
 Грей, Стивен (1666—1736) — британский учёный.
 Грэй, Сэлли (кёрлингистка) — английская кёрлингистка.
 Грей, Сэмюэл Фредерик (1766—1828) — британский химик, фармаколог и ботаник.

Т 
 Грей, Тамайра (род. 1979) — американская актриса, певица и автор песен.
 Грей, Тейвон (род. 2002) — американский футболист.
 Грей, Теодор (род. 1964) — один из основателей Wolfram Research.
 Грей, Томас (ум. 1369) — английский рыцарь-хронист.
 Грей, Томас, 1-й маркиз Дорсет (1451—1501) — английский военачальник эпохи Войны Роз.
 Грей, Томас (1716—1771) — английский поэт-сентименталист.
 Грей, Тони (род. 1984) — английский футболист.

У 
 Грей, Уильям (1850—1903) — американский изобретатель.

Ф 
 Грей, Фабиан (род. 1997) — британская модель.
 Грей, Феликс Гэри (род. 1969) — американский кинорежиссёр, клипмейкер и кинопродюсер.
 Грей, Фрэнк (род. 1954) — шотландский футболист.

Х 
 Грей, Херб (1931—2014) — канадский государственный деятель, заместитель премьер-министра Канады (1997—2002).

Ч 
 
 Грей, Чед (род. 1973) — фронтмен американской альтернативной группы Mudvayne и Southern-metal группы Hellyeah.
 Грей, Челси (род. 1992) — американская баскетболистка.

Ш 
 Грей, Ширли (1902—1981; наст. имя Агнес Зеттерштранд) — американская актриса театра и кино.

Э 
 Грей, Эдди (род. 1948) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Грей, Эдуард, он же Грей оф Фаллодон (1862—1933) — британский государственный деятель.
 Грей, Эйса (1810—1888) — американский ботаник, флорист. С 1862 года — иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук.
 Грей, Эл (1925—2000) — американский джазовый тромбонист, музыкант оркестра Каунта Бейси.
 Элвин Грей (род. 1989) — российский певец.
 Грей, Энди (род. 1955) — шотландский футболист, нападающий.
 Грей, Эффи (1828—1897) — жена критика Джона Рёскина, потом вышла замуж за его протеже, Джона Эверетта Милле.

Я 
 Грей, Яков Дмитриевич (1916—?) — советский драматург и сценарист.

Двойная фамилия 
 Грей-Джонсон, Криспин (род. 1946) — представитель Гамбии в ООН.
 Грей-Лоусон, Алексис (род. 1987) — американская баскетболистка.
 Грей-Томпсон, Танни (род. 1969) — британская паралимпийская спортсменка-призёрша, член парламента и телеведущая.
 Плесси Грей, Франсин дю (род. 1930) — американская писательница.

Вымышленные персонажи 
 Джин Грей-Саммерс — персонаж, супергероиня Вселенной Marvel Comics.
 Артур Грэй — герой повести Александра Грина «Алые паруса».

Топоним 
 Грей (графство) — графство в провинции Онтарио, Канада.
 Грей (тауншип, Миннесота)

Другое 
 Грей (единица измерения) — единица поглощённой дозы ионизирующего излучения в СИ. 1 Гр = Дж/кг = м2/с2.
 «Агнес Грей» — первый роман младшей из сестёр Бронте, Энн. Увидел свет в 1847 году.
 Греи — раса пришельцев в уфологии.
 Грей (или грэй) — единица измерения поглощённой дозы ионизирующего излучения в системе СИ.
 «Грин Грей» — рок-группа.
 Греи — знатный английский род, известный с XI века.
 Эрл Грей — сорт чёрного чая, названный в честь Чарльза Грея.
 Elvin Grey — псевдоним татаро-башкирско-русского певца Радика Юльякшина.

См. также 
 Дориан Грей (значения)
 Мидия Грея — вид морских двустворчатых моллюсков семейства мидий.
 Код Грея — система счисления, в которой два соседних значения различаются только в одном разряде.

Примечания